Коргашино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коргашино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Коргашино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Коргашино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Каргашино